Pine is onder andere Engels voor 'den' en Deens voor 'pijn' en 'marteling'. Het kan verwijzen naar:
 Pine (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Pine (e-mailclient), een e-mailclient ontwikkeld door de Universiteit van Washington
 Pine County, een county in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen 
 Chris Pine (1980), Amerikaanse acteur
 Courtney Pine (1964), Brits jazz-muzikante